Песцовая  — топоним в России.

 Песцовая (река, Южный остров) — река архипелага Новая Земля
 Песцовая (река, впадает в Белое море) — река, впадает в Горло Белого моря

Чукотский автономный округ 
 Песцовая — бухта, вдаётся в северный берег о. Врангеля, координаты 71°35' с. ш. 179°42' з. д., код ГКГН 763736.
 Песцовая — река, впадает в бухту Пэнкигней Берингова моря, код ГКГН 783169.
 Песцовая — река, правый приток р. Пыкарваам, координаты 67°46' с. ш. 175°34' в. д., код ГКГН 768118.
 Песцовая — гора, севернее Чаунской низменности, юго-восточнее устья р. Козьмина, координаты 69°30' с. ш. 167°41' в. д., код ГКГН 766361.
 Песцовая — река, правый приток р. Алькатваам, координаты 63°08' с. ш. 179°03' в. д., код ГКГН 767103.
 Песцовая — река, на о. Врангеля, впадает в бухту Песцовая Чукотского моря, координаты 71°33' с. ш. 179°48' з. д., код ГКГН 783207.
 Песцовая — река, левый приток р. Таляин, координаты 64°11' с. ш. 175°46' в. д., код ГКГН 766302.
 Песцовая — река, левый приток р. Большой Анюй, координаты 66°39' с. ш. 167°47' в. д., код ГКГН 765504.
 Песцовая — река, левый приток р. Скорбутная, координаты 64°54' с. ш. 177°52' в. д., код ГКГН 763823.
 Песцовая — гора, южнее Анюйского хребта, северо-восточнее г. Яблон, координаты 65°37' с. ш. 168°36' в. д., код ГКГН 765893.
 Песцовая — гора, в северной части хр. Пэкульней, северо-восточнее г. Темная, координаты 67°36' с. ш. 176°49' в. д., код ГКГН 557436.
 Песцовая — гора, южнее г. Выскып, координаты 68°02' с. ш. 178°36' з. д., код ГКГН 559715.
 Песцовая — гора, северо-западнее Скалистого кряжа, координаты 64°52' с. ш. 173°48' з. д., код ГКГН 764076
 Песцовая — гора, северо-западнее г. Белая, координаты 68°12' с. ш. 172°04' в. д., код ГКГН 768642.
 Песцовая — гора, северо-западнее г. Серая, координаты 67°51' с. ш. 175°37' в. д., код ГКГН 763484.
 Песцовая — гора, северо-восточнее г. Чёрная, координаты 64°43' с. ш. 177°58' в. д., код ГКГН 767326.

Якутия 
 Песцовая (приток Балыктаха) — правый приток реки Балыктах, остров Котельный

См. также 
 Песцовое
 Песцовый
 Песцовые